Příjmení Merkel nese více různých osobností:

 Alexander Merkel (* 1992) – kazašsko-německý fotbalový záložník
 Angela Merkelová (* 1954) – německá křesťanskodemokratická politička
 Una Merkel (1903–1986) – americká herečka

Podobné názvy 
 Merkelova buňka
 Rudolf von Merkl
 Milan Merkl
 Merkleův strom
 Merklův dub
 Merklovy duby
 Merkleova–Damgårdova konstrukce

Externí odkazy